Васи́лий Моро́зов:* Морозов, Василий Андреевич (1777—1838) — генерал-майор.
 Морозов, Василий Григорьевич (?—1538) — русский государственный и военный деятель.
 Морозов, Василий Евлампиевич (1885—1917) — командир отряда Красной гвардии завода братьев Бромлей.
 
 Морозов, Василий Лаврентьевич (1892—1957) — советский военачальник, генерал-майор.
 
 Морозов, Василий Павлович (1917—1956) — Герой Советского Союза.
 Морозов, Василий Петрович (ум. 1630) — воевода, окольничий и боярин.
 Морозов, Василий Степанович (1849—1914) — автор рассказов и воспоминаний, ученик Льва Толстого.